Franz Hallbaum ist der Name folgender Personen:

* Franz Hallbaum (Kunsthistoriker) (1893–1939), deutscher Kunst- und Gartenhistoriker

Franz Hallbaum steht für:
 Franz Hallbaum & Co., deutsche Bank, siehe Bankhaus Hallbaum